Сапсан — хижий птах родини соколових.
 Сапсан (електропоїзд) — високошвидкісний електропоїзд компанії Siemens.
 Сапсан (ОТРК) — проект ракетного комплексу України.